Příjmení Leth nosí více osobností:

 Karl von Leth (1861–1930) – předlitavský bankéř, státní úředník a politik
 Jørgen Leth (* 1937) – dánský filmový režisér a básník
 Asger Leth (* 1970) – dánský filmový režisér